Сент-Уа́н-де-ла-Кур () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 140 км на захід від Парижа, 115 км на південний схід від Кана, 37 км на схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2017 року Сент-Уан-де-ла-Кур, Еперре, Ле-Ге-де-ла-Шен, Ориньї-ле-Бютен, Ла-Перр'єр i Сериньї було об'єднано в новий муніципалітет Бельфорет-ан-Перш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Уан-де-ла-Кур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн